A sensibilidade ao choque é uma medida comparativa da sensibilidade a movimentos repentinos ou impactos de um composto químico, geralmente um explosivo.

Compostos com alta sensibilidade ao choque, como a nitroglicerina e o peróxido de acetona, requerem precauções especiais no seu transporte e manuseamento para prevenir uma explosão prematura. Por outro lado, compostos como o C4 (RDX) e a dinamite possuem sensibilidades ao choque muito mais reduzidas.

Explosivos